Нижче наведено дискографію американського репера Yukmouth.

Студійні альбоми

Спільні альбоми 
 2001: Block Shit (разом із Tha Gamblaz)
 2006: I'm Good (разом з Killa Klump)
 2006: Killa Thugs (разом з Killa Klump)
 2006: 100 Racks (разом з Messy Marv)
 2012: Cookies 'n Cream (разом з Blanco)
 2013: The Cream Team (разом з Chino Nino та P Hustle)
 2014: Dragon Dynasty (разом з The Dragons)

Саундтреки 
 2002: United Ghettos of America
 2004: United Ghettos of America Vol. 2
 2007: United Ghettos of America: Eye Candy

Компіляції 
 2008: Greatest Hits
 2013: 18K: the Golden Era

Мікстейпи 
2006: Million Dollar Mixtape
2007: The City of Dope Vol. 1
2007: Lord of War

Сингли 
 1998: «Still Ballin»
 2003: «Nothin 2 a Boss» (за участі Benjilino)
 2009: «Da Town»/«West Coast Geez»(за участі Chop Black, Jerold Lee та Keak da Sneak)
 2010: «2-11» (за участі L.E.P. Bogus Boys)
 2010: «The Life» (за участі Ya Boy, Jay Rock та London)

У складі Luniz 
 1995: Operation Stackola
 1997: Bootlegs & B-Sides
 1998: Lunitik Muzik
 2002: Silver & Black
 2005: Greatest Hits
 2008: The Lost Tapes
 2008: The Lost Tapes 2

У складі The Regime 
 2005: All Out War, Volume 1
 2005: All Out War, Volume 2
 2006: All Out War, Volume 3
 2013: The Last Dragon
 2013: Dragon Gang

У складі Thug Lordz 
2004: In Thugz We Trust
2006: Trilogy
2010: Thug Money''

Гостьові появи 

 1994: «Ice Cream Man» (Dru Down з участю Yukmouth)
 1994: «Rescue 911» (Dru Down з уч. Yukmouth)
 1997: «Ballin» (Spice 1 з уч. Yukmouth та MC Breed)
 1997: «Behind the Scenes» (Cool Nutz з уч. Yukmouth, Jiboh та Poppa LQ)
 1997: «Dem Niggas» (3X Krazy з уч. Yukmouth)
 1997: «S.E.A.G. & Yuk is Ridin'» (Seagram з уч. Yukmouth)
 1998: «Big Faces» (Geto Boys з уч. Yukmouth, Willie D, DMG та Caine)
 1998: «In My Blood» (Scarface з уч. Yukmouth, Big Mike та DMG)
 1998: «Money» (Gonzoe з уч. Yukmouth та Val Young)
 1998: «R U High Yet?» (A-G-2-A-KE з уч. Yukmouth)
 1998: «Soul Searching» (Above the Law з уч. Yukmouth)
 1998: «The Unexpected» (57th Street Rogue Dog Villians з уч. Yukmouth, Big Bear, Gonzoe, Phats Bossi та Rock Money)
 1999: «Ain't to Be Fucked With» (Certified з уч. Yukmouth)
 1999: «Do or Die» (The Whoridas з уч. Yukmouth та B.A.)
 1999: «High Stakes» (Mob Figaz з уч. Yukmouth та B.A.)
 1999: «I Can't Wait» (Clee & Drank-A-Lot з уч. Yukmouth)
 1999: «None» (Big Mike з уч. Yukmouth та Tre'mendous)
 1999: «Senorita» (The Delinquents з уч. Yukmouth та Mack 10)
 1999: «Suckas Do What They Can (Real Playaz)» (Spice 1 з уч. Yukmouth, Too Short та Roger Troutman)
 1999: «Thug & Dangerous» (5th Ward Boyz з уч. Yukmouth)
 1999: «Where da Weed At?» (C-Funk з уч. Yukmouth, Doc Louie, Madd Maxx та Phats Bossi)
 2000: «G'z on It» (Killa Tay з уч. Fed-X, Mac Mall та Yukmouth)
 2000: «It's War» (C-Bo з уч. Little Keek та Yukmouth)
 2000: «Shit on You» (Fatal Konnektion з уч. Yukmouth)
 2000: «Spray Yourself» (C-Bo з уч. Yukmouth)
 2000: «Thug World» (Bullys Wit Fullys з уч. Yukmouth)
 2000: «Thugged Out» (Tech N9ne з уч. Gonzoe, Phats Bossi, Poppa L.Q. та Yukmouth)
 2000: «We All Ball» (Boo-Yaa T.R.I.B.E. з уч. Yukmouth)
 2000: «Wired Up» (T.W.D.Y. з уч. Yukmouth, CJ Mac та Dru Down)
 2001: «Boss Up» (Criminalz з уч. Spice 1, Jayo Felony, Tray Dee та Yukmouth)
 2001: «Do the Math» (Dorasel з уч. Phats Bossi, Young Noble та Yukmouth)
 2001: «Don't Stop» (Brotha Lynch Hung, C-Bo з уч. Spice 1 та Yukmouth)
 2001: «Game 4 Sale» (Daz Dillinger і JT the Bigga Figga з уч. Mac Mall, Sean T та Yukmouth)
 2001: «Gotta Watch My Back» (Luxury Rydaz з уч. Yukmouth та Levitti)
 2001: «Hate Factor» (Mitchy Slick з уч. Yukmouth)
 2001: «How Many Licks?» (Річі Річ з уч. Yukmouth)
 2001: «I'm a Boss» (Daz Dillinger і JT the Bigga Figga з уч. C-Bo, Dru Down та Yukmouth)
 2001: «Illegal» (Lethal з уч. Yukmouth та Papa Reu)
 2001: «No Underwear» (Dru Down з уч. Enemy та Yukmouth)
 2001: «Target Practice» (The Jacka з уч. Yukmouth)
 2002: «Blaze Up the City» (10sion з уч. C-Bo, I.V.A.N. The Terrible, Outlawz та Yukmouth)	
 2002: «Born a Soulja» (Kastro, E.D.I. з уч. Young Noble, Hellraza, Napoleon та Yukmouth)
 2002: «Boss Tycoon» (Mac Dre з уч. Yukmouth)
 2002: «Creep» (C-Bo з уч. Yukmouth)
 2002: «Lightz Out» (Young Noble з уч. E.D.I., Bad Azz, Lil' Zane та Yukmouth)
 2002: «Lock Down» (Outlawz з уч. New Child, Phats Bossi та Yukmouth)	
 2002: «Party Tonite» (C-Bo з уч. Yukmouth)
 2002: «Pleasure of Sin» (Outlawz з уч. Big Syke та Yukmouth)
 2002: «Uh-Huh» (MC Eiht з уч. Yukmouth)	
 2003: «Fly Gangsta» (Rydah J. Klyde з уч. Yukmouth)
 2003: «Headhunter» (DMG з уч. G Mone та Yukmouth)
 2003: «Losing Composure» (Trae з уч. Z-Ro та Yukmouth)
 2003: «Raft of a Killa» (J-Diggs з уч. Yukmouth)
 2003: «So Fresh» (Kokane з уч. Yukmouth та 151)
 2003: «So Ignorant» (Kokane з уч. Nate Dogg, Yukmouth та Kurupt)
 2003: «Spitz Network» (Brotha Lynch Hung з уч. Cos та Yukmouth)

 2004: «4 Much» (Mac Dre з уч. Yukmouth)
 2004: «Holmedown Up» (Shock G з уч. 5th Element, Clev MC, Java та Yukmouth)
 2004: «Last Man Standing» (Bosko з уч. Outlawz, Gonzoe, Phats Bossi та Yukmouth)
 2004: «Merc Life» (Hollow Tip з уч. Yukmouth)
 2004: «You Already Know» (Messy Marv з уч. Yukmouth)
 2005: «2 of da Realest» (Young Dru з уч. Yukmouth)
 2005: «Aaaaddddimean» (J-Diggs з уч. Keak da Sneak та Yukmouth)
 2005: «Big Boy» (J-Flo з уч. C-Bo та Yukmouth)
 2005: «Get It Crunk» (Lil Flip та Z-Ro з уч. Yukmouth)
 2005: «Get This Money» (Killa Tay з уч. 151 та Yukmouth)
 2005: «Homicide» (Big Hollis з уч. Certified та Yukmouth)
 2005: «Intro» (Pretty Black з уч. Yukmouth)
 2005: «Let Me Do My Thang» (Mistah F.A.B. з уч. Yukmouth та Kato)
 2005: «Lookin' at It» (The Jacka з уч. Keak da Sneak та Yukmouth)
 2005: «Neva B Right» (Messy Marv з уч. E-40, Matt Blaque, Mike Marshall та Yukmouth)
 2005: «Put Ya Ring Book On» (B.A. з уч. Yukmouth)
 2005: «Respect My Gangsta» (Killa Tay з уч. Spice 1, Tiffany Wilson та Yukmouth)
 2005: «Superstar» (Smigg Dirtee з уч. Chag G. та Yukmouth) 
 2006: «All Night (This Is For)» (Pretty Black з уч. The Jacka та Yukmouth)
 2006: «All We Want» (Jon Nash з уч. Lee Majors, Pretty Black та Yukmouth)
 2006: «Damn Dumb» (Mistah F.A.B. з уч. Yukmouth)
 2006: «Dribble the Ball» (Gonzoe з уч. Yukmouth)
 2006: «Get That Guac» (Pretty Black з уч. Fed-X та Yukmouth)
 2006: «Mo Donuts» (Y.S. з уч. Dru Down, Monstah Mason та Yukmouth)
 2006: «Mob» (Pretty Black з уч. Husalah та Yukmouth)
 2006: «Mobsta's» (Pretty Black з уч. Bleu Davinci, Dru Down, J-Diggs та Yukmouth)
 2006: «Murder» (Fed-X з уч. Dru Down та Yukmouth)
 2006: «My Hood» (C-Bo та Killa Tay з уч. Yukmouth)
 2006: «Niggaz Is Bitches» (Pretty Black з уч. Yukmouth)
 2006: «Real Fly» (Dru Down та Lee Majors з уч. Yukmouth)
 2006: «Ride for a Nigga» (C-Bo та Killa Tay з уч. Yukmouth)
 2006: «Ronald Dregan Intro» (Y.S. з уч. Mac Dre, Swampkat та Yukmouth)
 2006: «Shopping» (Sleep Dank з уч. Yukmouth)
 2006: «Straight Up» (Bullys wit Fullys з уч. Yukmouth)
 2006: «This Is My Life» (C-Bo та Killa Tay з уч. Yukmouth) 
 2007: «Belly Dance» (Haji Springer з уч. Gennessee та Yukmouth)
 2007: «For One Night (Luniz Reunion Song)» (Numskull з уч. J-Bo та Yukmouth)
 2007: «Go Dumb» (Mac Dre з уч. Yukmouth)
 2007: «Guns Will Blow» (Daz Dillinger з уч. Yukmouth та D-Dub)
 2007: «Lookin' at It» (Cormega з уч. Jacka, Keak da Sneak та Yukmouth)
 2007: «Misery» (Tech N9ne з уч. Tha Journalist та Yukmouth)
 2007: «On the One» (Messy Marv та Mitchy Slick з уч. Yukmouth)
 2007: «Problems» (The Jacka та Ampichino з уч. Yukmouth та Pretty Black)
 2007: «Pushin Rocks» (Bueno з уч. Yukmouth)
 2007: «Rich & Famous» (Berner та Equipto з уч. Matt Blaque та Yukmouth) 
 2007: «Snitchez Iz Bitchez» (Macadoshis з уч. Gold та Yukmouth)
 2007: «Stay Ballin'» (Lil Flip з уч. Big Shasta та Yukmouth)
 2007: «Stay on Top of Ur Game» (Young Noble та Hussein Fatal з уч. Yukmouth)
 2007: «This Is For» (The Jacka з уч. Yukmouth та Pretty Black)
 2007: «We Does That» (Arapahoe T.R.U.E.S. з уч. Tech N9ne та Yukmouth)
 2007: «X» (Turf Talk з уч. Yukmouth)
 2008: «I'm So…» (AP.9 з уч. Yukmouth та Shill Macc)
 2010: «Click Clack Pow» (Homewrecka з уч. Tech N9ne та Yukmouth)
 2010: «Doin' It» (Tech N9ne з уч. DJ Chill, OME та Yukmouth)
 2010: «Hope Hope Hope» (Spice 1 з уч. Yukmouth та Brotha Lynch Hung)
 2011: «Funk n 4 Nothin» (3X Krazy з уч. Yukmouth, Too Short та Harm)
 2012: «Life Is a Gamble» (C-Bo з уч. Tha Realest та Yukmouth)
 2012: «Roll Dat» (Young Noble з уч. Providence, Maserati Rick та Yukmouth)
 2012: «Till I Die» (Young Noble з уч. Suicide Ru, Hussein Fatal та Yukmouth)
 2013: «Big Goals» (Struggle da Preacher та St.Rap з уч. Yukmouth)
 2013: «Handcuffin» (Celly Cel з уч. Yukmouth та E.D.I. Mean)
 2013: «My Way» (Young Noble та Gage Gully з уч. Yukmouth)
 2015: «Business Over Pleasure» (Rhyme Scheme з уч. Yukmouth та Young Noble)
 2015: «Gelato» (Aone з уч. Yukmouth)
 2015: «Grow Ops» (Illmaculate та OnlyOne з уч. Yukmouth)
 2015: «Mob Muzik» (Ampichino з уч. Yukmouth, J. Stalin та Cellski)
 2015: «Roll It Up» (Edidon та Nutt-So з уч. Yukmouth)
 2015: «That's Living» (Ampichino з уч. Ar Deville, Yukmouth та Smiggz)
 2015: «Zilla» (Mozzy з уч. Yukmouth та Joe Blow)

Посилання 

Yukmouth
Yukmouth